Il doppio  del Pekao Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

David Marrero e Dawid Olejniczak erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk hanno battuto in finale Oleksandr Dolgopolov Jr. e Artem Smyrnov 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Lucas Arnold Ker /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
 Leoš Friedl /  Rogier Wassen (semifinali)

 James Auckland /  Jamie Murray (semifinali) 
 James Cerretani /  Lukáš Rosol (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Pekao Szczecin Open 2009